Az ISO 639-1 az ISO 639 nyelvi szabványcsalád első tagja, mely a főbb nyelvek kétbetűs (úgynevezett alpha-2) kódjait tartalmazza. A szabvány 2002-ben vált hivatalossá. Az eredetileg kiadott 136 kód helyett jelenleg már 184-et tartalmaz.

Az ISO 639 szabvány szerint valamennyi nyelv rendelkezik egy egyedi és meghatározott kétbetűs (639-1), illetve hárombetűs (639-2 és 639-3), kisbetűs rövidítéssel (nyelvkóddal), utóbbit a 639-1-ből hiányzó nyelvek kódolására vezették be.

A táblázat tartalma 
A táblázat az ISO 639-1 szabvány jelenleg érvényes teljes (184 tételből álló) nyelv- és kódlistáját tartalmazza), kiegészítve az ISO 639-2, 639-3, 639-5 rájuk vonatkozó kódjaival, a következőképpen:

Teljes egészében tartalmazza az ISO 639-1 kétbetűs kódjait az ISO 639 hivatalos kód- és kódváltozási listái alapján.  

Részben (azaz csak a 639-1-ben szereplő nyelvekre vonatkozóan) tartalmazza:
 az ISO 639-2 hárombetűs kódjait: mind az ISO 639-2/T (terminológiai), mind az ISO 639-2/B (bibliográfiai) kódokat (a B-kódok megegyeznek a T-kódokkal, 20 nyelv azonban rendelkezik külön B-kóddal is. A táblázatban az egyező T és B kódok csak egyszer szerepelnek, az eltérőek T/B sorrendben (például tibeti: bod/tib = a nyelv saját nevéből (bod skad) képzett T-kód / a nyelv angol nevéből (Tibetan) képzett B-kód). Valamennyi itt szereplő 639-2/T kód megegyezik az ISO 639-5 kódjaival.)
 az ISO 639-3 hárombetűs kódjait (ezek az önálló nyelvek esetében mindig megegyeznek a 639-2/T-vel; a 639-1-ben még önálló, de a szabvány második és harmadik része által már makronyelvként kezelt nyelveknél az azokban lévő egyes önálló nyelvek külön kódokkal rendelkeznek, melyek a táblázatban "+ szám" jelzéssel szerepelnek, például arab: ara +30 = a 639-1-ben önálló nyelv arab: ar, a 639-3-ban 30 önálló nyelvet magában foglaló makronyelv);
 az ISO 639-5 hárombetűs kódjait.

Az egy nyelvre alkalmazott több kód egymással szinonim (tibeti: bo = bod = tib).

Az ISO 639-1 kódtáblázata
Megjegyzések a táblázathoz:

 Angol név: az oszlop a nyelvnek a hivatalos ISO-listában szereplő angol nevét tartalmazza, zárójelben az ott nem szereplő egyéb elnevezések.
 A nyelvek ISO 639 típus-besorolásai: önálló nyelv (ezen belül: élő, ókori, mesterséges), kollektív nyelv, makronyelv. A besorolásokat a 639-1 még nem tartalmazza.
 A kód-és névváltozások rövidítései:
 K+: utólag hozzáadott kód és nyelv;
 K±: kódváltozás;
 N±: névváltozás;
 N+: újabb név hozzáadása;
 N−: korábbi név visszavonása.

Ugrás betűhöz:

Jegyzetek

Források 
ISO 639-2
 

ISO 639-2/RA ISO 639-2/RA Codes for the Representation of Names of Languages Part 2: Alpha-3 Code –
  – A hivatalos és frissülő 639-1 és 639-2 kódlista.
  – A 639-1 és 639-2 kódváltozásainak teljes és frissülő listája.
ISO 639-3
  – Az ISO 639-1, -2, -3 és -5 szabvány valamennyi kódjának teljes, kereshető listája.

További információk

Kapcsolódó szócikkek 

ISO-szabványok